W Polsce
 Górzyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna 
 Górzyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Lubsko
 Górzyn – gromada w powiecie lubskim
 Górzyn – gromada w powiecie wołowskim